Cattedrale di Aleksandr Nevskij è il nome di numerosi edifici di culto cristiano ortodosso.

Russia 
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Ekaterinburg
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Iževsk
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Krasnodar
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Kurgan
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Nižnij Novgorod
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Novosibirsk
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Petrozavodsk
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Staryj Oskol

Ucraina 
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Kam"janec'-Podil's'kyj
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Jalta
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Sinferopoli

Altri paesi 
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Kobryn
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Łódź
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Parigi
 Cattedrale di Aleksandr Nevski a Sofia
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Tallinn

Edifici demoliti

Russia 
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Kirov
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Machačkala
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Mosca
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Rostov sul Don
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Saratov
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Volgograd

Ucraina 
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Feodosia
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Melitopol'

Georgia 
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Batumi
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Tbilisi

Altri paesi  
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Baku
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Daugavpils
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Varsavia